Block notes – oggetto di cancelleria
 Block notes – album di Stokka & MadBuddy
 Block notes – programma televisivo del 1990